Doubleday bezeichnet:

 Doubleday (Verlag), einen US-amerikanischen Verlag

Doubleday ist der Familienname folgender Personen:
 Abner Doubleday (1819–1893), General der Unionsarmee im Sezessionskrieg und Theosoph
 Edward Doubleday (1810–1849), englischer Entomologe

 Kaitlin Doubleday (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Ken Doubleday (1926–2014), australischer Hürdenläufer
 Nelson Doubleday (1889–1949), US-amerikanischer Verleger
 Nelson Doubleday junior (1933–2015), US-amerikanischer Verleger und Geschäftsmann
 Portia Doubleday (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Russell Doubleday (1872–1949), US-amerikanischer Verleger und Autor
 Simon Doubleday, US-amerikanischer Mittelalterhistoriker
 Thomas Doubleday (1790–1870), britischer Politiker und Autor
 Ulysses F. Doubleday (1792–1866), US-amerikanischer Politiker